Мей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Мей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель

 Бернардино Мей ( 1612/1615, Сієна — 1676, Рим) — італійський художник і гравер доби розвиненого бароко.
 Девід Мей (,  24 червня 1970, Олдем) — англійський футболіст.
 Мей Лев Олександрович — російський поет і драматург.
 Тереза Мей — британський політик
 Мей Варвара Павлівна (1912—1995) — радянська артистка балету і педагог, автор навчально-методичного посібника «Азбука класичного танцю».